Místico (lutador), lutador de luta livre profissional que interpretou o personagem entre 2011 e março de 2013.
Hunico, lutador de luta livre profissional que interpreta o personagem desde dezembro de 2013.

Ver também 
Plantel da WWE

Desambiguação